In wereldspelensporten worden alle sporten die op de Wereldspelen beoefend worden of werden vermeld.

Sporten 
Onderstaande tabel geeft alle sporten weer die beoefend worden of werden op de wereldspelen. De getallen in de tabel geven het aantal medaille-uitreikingen weer.
Disciplines van dezelfde sport zijn gegroepeerd onder dezelfde kleur:

Externe links
De sporten van de Wereldspelen op de International World Games Association website

sporten